Le Classic Maybelline est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Deerfield Beach du 13 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Jaeger et Regina Maršíková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Deerfield Beach
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Deerfield Beach
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en octobre 1980
Deerfield Beach